Модерн — може відноситися до:

Історія та культура 
 Модерн або Нова історія — період всесвітньої історії від середини XV століття до кінця XIX — початку XX століття. Настав після Середньовіччя, передував Новітній історії. 
 Модерн — епо­ха у гуманітарних і суспільних науках, що настала із приходом Нової історії, яка характеризується певними соціо-культурними нормами: вірою у самодостатню потугу розуму, опорою на природознавство, техніку, індустрію і демократію. Модерн умовно поділяється на Ранній модерн (~1500—1789), Класичний модерн (1789—1900), Пізній модерн (1900—1989). Епоха модерну передувала постмодерну.
 Ар-нуво або Модерн (термін переважно пост-радянського простору) — стиль у мистецтві кінця XIX — початку XX століття, переважно в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтві. Характерні риси і елементи запозичені у природи: плавність, пластичність, декоративність, синусоїдальні і хвилясті лінії, стилізовані квіти, язики полум'я.
 Модерне мистецтво.
 Модерна поезія.
 Танець модерн — танець, що розвивався на початку 20 століття.
 Архітектура модерну — широкий рух і період в історії архітектури.

Типографія 
 Modern — растровий шрифт, упакований у Windows XP.
 Modern — інша назва класифікації шрифтів, відома як Didone (типографія).
 Modern — загальна назва сімейства шрифтів для фіксованого кроку зарубками і без зарубок шрифтів (наприклад, Courier і Pica), що використовуються, наприклад, у форматі OpenDocument або Rich Text Format.

Музика 
 Modern — альбом Buzzcocks.
 Modern — альбом Ембер Сміт.
 Modern Records — лос-анджелеський звукозаписний лейбл.

Див. також 
 Модернізм
 Modern Times